А́нжела Никоди́нов (; род. 9 мая 1980, Спартанберг) — американская фигуристка-одиночница, неоднократная медалистка чемпионатов США, победитель Чемпионата четырёх континентов 2000 года. Впоследствии тренер по фигурному катанию.

Карьера 
Анжела представляла США на международных соревнованиях по фигурному катанию. Также несколько раз представляла свою страну на чемпионатах мира, континентальных чемпионатах и на соревнованиях серии Гран-при. В национальном чемпионате завоёвывала лишь бронзовые и оловянные медали (в США за 4-е место фигуристы награждаются оловянной медалью). Однако на зимних Олимпийских играх ей выступать не посчастливилось.

Семья 
Является дочерью эмигрантов из Болгарии. Свободно говорит по-болгарски.

В 2005-м году Анжела вместе с семьей попала в автокатастрофу, в которой погибла её мать. После этого она так и не возвратилась в спорт.

В июле 2008 года вышла замуж за болгарского фигуриста Ивана Динева. В мае 2012 года у них родилась дочь Адриана.

После карьеры 
По завершении карьеры Анжела работала некоторое время тренером. Одними из её учеников были Дайсукэ Мураками и муж Иван Динев.

Спортивные достижения 

«WD» — соревнования не завершила.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Анжелы Никодинов (архивировано в декабре 2006 года)
 

Родившиеся в 1980 году
Фигуристы США
Тренеры по фигурному катанию США